Абдуразаков (, ) — узбекская фамилия, происходит от арабского имени Абд ар-Раззак.

Известные носители 
 Абдуразаков, Бахадыр Аббасович (род. 1927) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол (1985).
 Абдуразаков, Малик Абдуразакович (1919—1973) — узбекский советский государственный и комсомольско-партийный деятель.
 Абдураззаков, Убайдулла Аббасович (род. 1932) — узбекский государственный деятель и дипломат.